Carolina van Nassau-Saarbrücken (1704-1774), dochter van Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken.
 Carolina van Nassau-Usingen (1762-1823), dochter van Karel Willem van Nassau-Usingen.
 Carolina van Nassau-Weilburg (1770-1828), dochter van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
 Carolina van Oranje-Nassau (1743-1787), dochter van Willem IV van Oranje-Nassau.

Zie ook 
 Carolina Amalia Adolfina van Nassau-Siegen (1715-1752), dochter van Frederik Willem Adolf van Nassau-Siegen.